Барсучина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Барсучина — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Барсучина — деревня в Березинском районе Минской области.